Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Delray Beach International Tennis Championships 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem trofeje byl americký pár James Blake a Jack Sock, Blake však již ukončil profesionální tenisovou kariéru. Sock dostal od pořadatelů divokou kartu a hrál po boku Ryana Harrisona, spolu prohráli v semifinále s pozdějšími vítězi Bobem a Mikem Bryanovými.

Bratři Bryanovi získali titul jakožto nasazené jedničky, když ve finále porazili českoruský pár František Čermák a Michail Jelgin ve dvou setech 6–2 a 6–3.

Nasazení párů 
 ' Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (1. kolo)
  Santiago González /  Scott Lipsky (čtvrtfinále)
  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Delray Beach Open
ATP World Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014